Marracuene peut faire référence à :
 Marracuene, ville du Mozambique
 Marracuene, district du Mozambique
 Marracuene, film documentaire de Licínio Azevedo
 Bataille de Marracuene, bataille de 1895